Nototeredo är ett släkte av musslor som beskrevs av Bartsch 1923. Nototeredo ingår i familjen skeppsmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skeppsmaskar
Nototeredo